La competició de dobles masculins interior va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es va disputar entre el 6 i l'11 de maig de 1912 i va comptar amb la participació de 8 parelles de tres nacions.

Classificació

Quadre

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 

Masculi Doble Interior